

Мостовка — присілок, Верхньопишминський міський округ, Свердловська область
 Мостовка — село, Красночикойський район, Забайкальський край
 Мостовка — присілок, Тавдинський міський округ, Свердловська область

Мостовка — річка; ліва притока Ондави.

Див. також 
 Мостовське